Die Geneva Challenger IPP Trophy 2009 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. August 2009 in Genf stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
  der Geneva Open
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 54 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Website (PDF; 53 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Genf